Lozanella är ett släkte av hampväxter. Lozanella ingår i familjen hampväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hampväxter
Lozanella